Austria:
 Erlauf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk
 Erlauf – rzeka, dopływ Dunaju

Osoby:
 Heinz Josef Erlauf – austriacki polityk